Il doppio del Madrid Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Wayne Black e Kevin Ullyett.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–2, 2–6, 6–3  Black e Ullyett.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Masters 2003
ATP Tour 2003